Rada Regencyjna – organ władzy zwierzchniej Królestwa Polskiego aktu 5 listopada, zastępujący króla i regenta.
 Rada Regencyjna – instytucja sprawująca władzę regencyjną w Rumunii, dwukrotnie – w r. 1866 i 1927 – 1930.
 Rada Regencyjna – instytucja sprawująca władzę regencyjną w czasie małoletności króla Jugosławii Piotra II Karadziordziewicia.
 Rada Regencyjna – instytucja p.o. głowy państwa w Liechtensteinie w 1989.